Il nome Giuseppe Albini si riferisce a diversi personaggi pubblici italiani:

Studiosi
 Giuseppe Albini (1827-1911), fisiologo
 Giuseppe Albini (1863-1933), filologo, latinista e politico

Militari
 Giuseppe Albini (1780-1859), militare e politico